Wessels ou Weßels peut désigner

Personnalités 

 André Weßels, escrimeur allemand 
 Charlotte Wessels, chanteuse néerlandaise
 Cornelius Wessels, prêtre jésuite néerlandais et historien
 Emile Wessels, joueur de rugby à XV namibien 
 Hedley Wessels, joueur de rugby à XV sud-africain
 Leon Wessels, avocat et un homme politique sud-africain
 Peter Wessels, joueur de tennis néerlandais 
 Pim Wessels , acteur néerlandais
 Robbie Wessels, chanteur et acteur sud-africain
 Stefan Wessels, footballeur allemand